

Израильская хоккейная лига в сезоне 2007/2008 
Сезон 2007/2008- это 17 сезон ИзХЛ
Начался 2 ноября 2007 года и завершился 14 марта2008 года.
Дебютант соревнования команда из Реховота «Иглз».
Чемпионом Израиля в шестой раз и в третий раз подряд стала команда Хоукс Хайфа, победившая в финале команду ХК Метула со счётом 4:2.

Регулярный чемпионат.

1/2 Финала.

Финал.

См. также

Ссылки 
 Интернациональный хоккейный форум. Сезон ИзХЛ 2007/2008

Израильская хоккейная лига
2007 год в хоккее
2008 год в хоккее